Les Grandes Amours contrariées est une série de bande dessinée créée en 1979 par Raoul Cauvin et Philippe Bercovici dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Albums

Périodiques

Liens externes 

Série publiée dans Spirou dans les années 1970
Série publiée dans Spirou dans les années 1980
Série publiée dans Spirou dans les années 2010
Série Dupuis
Bande dessinée franco-belge